Colossus fut le premier calculateur fondé sur le langage binaire, et joua un rôle important pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Colossus est le nom du prototype d'une série de porte-avions britanniques (la Classe Colossus (porte-avions)) , lancé en 1943, commissionné en décembre 1944 ; loué à la Marine française en 1946, il est rebaptisé Arromanches.
 Colossus: The Forbin Project est le titre original d'un film américain de 1970 (en français : Le Cerveau d'acier), réalisé par Joseph Sargent.
 Colossus est un personnage de bande dessinée de la série des X-Men, créé en 1975.
 Colossus est un parcours de montagnes russes du parc d'attractions anglais Thorpe Park.
 Twisted Colossus, anciennement Colossus, est un parcours de montagnes russes du parc d'attractions américain Six Flags Magic Mountain.
 Colossus est le nom du programme de navigation du module de commande et de service Apollo.
 Colossus est le nom d'une planète fictive de l'Univers étendu de Star Wars.
 Colossus, album du groupe Caligula's Horse (2011).
 Colossus, un robot-pompier de l'entreprise Shark Robotics.